Джара — сосуд, обычно глиняный, предназначенный для хранения жидкостей или зерна.
 Джара — язык центральночадской ветви чадской семьи, распространённый на востоке Нигерии в штатах Борно и Гомбе.
 Джара — река.
 Джара — самое холодное в Индии время года, длится с января по март.